Военномедицинска академия може да се отнася за някоя от следните военномедицински образователни и/или научни академии:
 Военномедицинска академия „Сергей Киров“ (1798) – в Санкт Петербург
 Военномедицинска академия „Гюлхане“ (1898) – в Анкара (от 1941), Истанбул (кв. Гюлхане, от 1898 до 1941)
 Военномедицинска академия (1949) – в Белград
 Военномедицинска академия (1960) – в София
 Украинска военномедицинска академия (1993) – в Киев